Tuset ist der Familienname folgender Personen:

 Joan Tuset (* 1957), katalanischer Maler und Bildhauer
 Mònica Bonell Tuset (* 1971), andorranische Politikerin